Osoby o tym nazwisku:
 Hans Jantzen – niemiecki historyk sztuki
 Kazimierz Jantzen – polski astronom, meteorolog i matematyk